Santa Tecla del Castell Vell era la Capella del Castell vell de Salses, del terme comunal de la vila de Salses, a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord). Estava situada a l'antic Castell Vell de Salses, situat a ponent de la vila de Salses.

Referències 

Castell Vell, Sant Tecla
Castell Vell, Santa Tecla